Мишель Делон ( 1947) — французский литературовед, профессор в университете Париж IV Сорбонна. Исследователь эпохи Просвещения, в частности истории идей и литературы либертинизма. Специалист по творчеству Маркиза де Сада, Казановы и Дени Дидро. Один из издателей «Европейского словаря Просвещения» (1997).

Биография 
После учебы на филологическом факультете в Сорбонне, Мишель Делон с 1973 года преподавал литературоведение и историю литературы в Университете Кан — Нижняя Нормандия, с 1981 года в Орлеанском университете. В 1985 году Делон получил государственный докторат и написал диссертацию под руководством Робера Мози. В 1988 году Делон стал профессором в Университете Париж X Нантер. С 1997 года он профессор в университете Париж IV Сорбонна.

Награды 
 2013 — Французско-немецкая Премия Гей Люссака — Гумбольдта

Избранные публикации 
Полную библиографию см.: Официальный сайт Парижского университета Сорбонна
 Монографии
 «L’idée d'énergie au tournant des Lumières», 1770—1800, Paris, PUF, coll. Littératures modernes, 1988.
 «Les liaisons dangereuses de Laclos», Paris, PUF, coll. Etudes littéraires, l986.
 «La littérature française du XVIIIe siècle», avec Pierre Malandain, Paris, PUF, coll. Premier cycle, 1996.
 «L’invention du boudoir», Paris, Zulma, coll. Grains d’orage, 1999.
 «Le savoir-vivre libertin», Paris, Hachette-Littératures, 2000. (Rééd., coll. Pluriel, 2004).
 Искусство жить либертена. Французская либертинская проза XVIII века. / [Пер. с фр. Е. Дмитриевой и др.]. — М. : Новое литературное обозрение, 2013. — 886, [4] с. : ил. ISBN 978-5-4448-0118-5
 «Albums de la Pléiade: Denis Diderot», bibliothèque de la Pléiade, éditions Gallimard, 2004
 «Casanova, histoire de sa vie», Paris, Gallimard, coll. «Découvertes Gallimard» (n° 578), série Littératures, 2011.
 «Le principe de délicatesse: libertinage et mélancolie au XVIII siècle», Paris, Albin Michel, 2011.
 «Diderot cul par-dessus tête», Paris, Albin Michel, 2013.

 Редактирование, комментарии
 «Le Regard et l’Objet. Diderot critique d’art», éd. avec Wolfgang Drost, Heidelberg, Winter, 1989.
 «Dictionnaire européen des Lumières», Paris, PUF, 1997. (Éd. anglaise, 2001 ; rééd. coll Quadrige, 2007.)
 «Sade en toutes lettres. Autour d’Aline et Valcour», éd. avec Catriona Seth. Paris, Desjonquères, 2004.
 Histoire de la France littéraire", vol. 2 : «Classicismes», éd. avec Jean-Charles Darmon. Paris: PUF, coll. Quadrique, 2006.
 Sade, «Œuvres», Paris, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 3 tomes, 1990—1995.
 Diderot, «Ruines et paysages, Salon de 1767», et «Héros et martyrs. Salons de 1769, 1771, 1775 и 1781», éd. avec Else M. Bukdahl et Anne Lorenceau, Paris, Hermann, 1995.
 «Anthologie de la poésie française du XVIIIe siècle», Paris, Gallimard, coll. Poésie, 1997.
 Diderot, «Contes et romans», Paris, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 2004.
 «Mémoires de Suzon, sœur de D.. B…..» et «La Messaline française», dans : «Romanciers libertins du XVIIIe siècle», sous la direction de Patrick Wald Lasowski, tome II, Paris, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 2005.
 Restif de La Bretonne, «Les Nuits de Paris», préface de, Jean Varloot, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1986.
 Jacques-Antoine de Révéroni Saint-Cyr, «Pauliska, ou la Perversité moderne», Paris, Desjonquères, 1991.
 Louvet de Couvray, «Les Amours de Faublas», Paris, Gallimard, coll. Folio, 1996.
 Choderlos de Laclos, «Les Liaisons dangereuses», Paris, Livre de poche classique, 2002.
 Gabriel Sénac de Meilhan, «L’Emigré», Paris, Gallimard, coll. Folio, 2004.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница на сайте университета Париж IV Сорбонна.

Литературоведы Франции
Преподаватели Парижского университета
Лауреаты премии Гей-Люссака — Гумбольдта